Il toponimo Miercurea, che trae origine da Miercuri (in romeno Mercoledì), giorno del mercato settimanale, fa parte della denominazione di diverse località della Romania:
Miercurea Ciuc, municipio capoluogo del distretto di Harghita
Miercurea Nirajului, città del distretto di Mureș
Miercurea Sibiului, città del distretto di Sibiu